FH, Fh eller fh kan syfta på:

 FH – en isländsk idrottsklubb, se Fimleikafélag Hafnarfjarðar
 FH – en mod till Battlefield 1942, se Forgotten Hope
 FH – den kvantitet vatten som förekommer i ett fast material, se Fukthalt
 FH – en ärftlig sjukdom, se Familjär hyperkolesterolemi
 Volvo FH – en lastbil
 2004 FH – ett jordnära objekt